Heather Graham, amerikai színésznő
 Heather Graham Pozzessere, Heather Graham néven amerikai írónő